{{DISPLAYTITLE:(16939) 1998 FP121}}

A (16939) 1998 FP121 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16501–17000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói